Zaklínač může být:
 Zaklínač – fantasy cyklus povídek a románů polského spisovatele Andrzeje Sapkowského
 Zaklínač (film) – polský fantasy film z roku 2001
 Zaklínač (počítačová hra) – RPG videohra studia CD Projekt RED z roku 2007
 Zaklínač (seriál, 2002) – polský fantasy televizní seriál stanice Telewizja Polska z roku 2002
 Zaklínač (seriál, 2019) – americký fantasy televizní seriál služby Netflix z roku 2019